Arthur Bostrom (ur. 1955) – brytyjski aktor
 Christopher Jacob Boström (1797-1866) – szwedzki filozof
 Erik Gustaf Boström (1842–1907) – szwedzki polityk
 Nick Bostrom (ur. 1973) – szwedzki filozof
 Zachary Bostrom (ur. 1955) – amerykański aktor